Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Orlin Stanojčev che ha battuto in finale Clemens Trimmel 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie

 Michaël Llodra (secondo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Jan Vacek (quarti di finale)

 Oliver Gross (primo turno)
 Orlin Stanojčev (Campione)
 Irakli Labadze (quarti di finale)
 Francisco Costa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2001